Эрдал Кылычаслан (; 23 августа 1984 года, Мюнхен) — немецкий и турецкий футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Клубная карьера 
Эрдал Кылычаслан — воспитанник мюнхенской «Баварии». Карьеру футболиста он начал в 2000 году, играя за резервную команду «Баварии», выступавшую в Региональной лиге «Юг» (четвёртый уровень в системе немецких футбольных лиг). За 3 сезона выступлений за «Баварию II» Эрдал провёл 66 матчей в лиге и забил 9 мячей.

В 2005 году Эрдал Кылычаслан перешёл в турецкий «Газиантепспор» и был отдан в аренду в начале 2006 года команде «Газиантеп», выступавшую во Второй лиге. За второй половину сезона 2005/2006 он провёл за «Газиантеп» 16 матчей и забил 9 мячей. В чемпионате 2006/2007 Эрдал вернулся в «Газиантепспор» и дебютировал в его составе в рамках Суперлиги. Произошло это 17 сентября 2006 года, когда он вышел на замену на 76-й минуте гостевого поединка против клуба «Кайсери Эрджиесспор». А первый гол на высшем уровне Эрдал забил 17 марта 2007 года, этот мяч стал единственным и победным «Газиантепспора» в домашней встрече с «Ризеспором». В «Газиантепспоре» он редко попадал в стартовый состав и летом 2008 года перебрался в другой клуб Суперлиги «Коньяспор». «Коньяспор» по итогам чемпионата 2008/2009 покинул Суперлигу, и следующий сезон Эрдал вместе со своей командой провёл в Первой лиге, где он уже стал игроком основного состава. «Коньяспор» вернулся в Суперлигу, а Эрдал вновь стал большую часть времени проводить в запасе. В 2011 году он перешёл в команду «Генчлербирлиги», а зимой 2012 года — в «Мерсин Идманюрду». Любопытно, что все свои 2 мяча в рамках Суперлиги 2011/2012 Эрдал забил в победных матчах против «Бешикташа», но сделал это он за разные команды.

В сезоне 2012/13 Эрдал вновь стал игроком «Коньяспора», выступавшего в Первой лиге. Эрдал был игроком стартового состава и регулярно забивал. 23 декабря 2012 года он за 18 минут оформил хет-трик в гостевом поединке против «Анкарагюджю».

В июле 2014 года Эрдал Кылычаслан стал игроком клуба «Османлыспор», вернувшегося по итогам Первой лиги 2014/2015 в Суперлигу.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте mackolik.com
 
 

Футболисты Турции
Футболисты Германии
Игроки ФК «Османлыспор»

Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Газиантеп»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Мерсин Идманюрду»
Игроки ФК «Бавария II»